Cette section de la Chronologie de l'histoire de l'Acadie concerne la deuxième moitié du .

Années 1650

1650

1651

1652

1653

1654 
  : nomination de Nicolas Denys aux postes de lieutenant-général et gouverneur de l’Acadie et de toute la région du golfe Saint-Laurent.

1655

1656

1657

1658

1659

Années 1660

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

Années 1670

1670

1671

1672

1673

1674

1675  
 Fondation d'Habitant par Pierre Terriot.

1676

1677

1678

1679

Années 1680

1680

1681

1682 
 Fondation de Grand-Pré par Pierre Melanson et Marguerite Mius d'Entremont.

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

Années 1690

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699 

Chronologie de l'Acadie